Koninklijk Harmonieorkest Vooruit, een harmonieorkest uit de Belgische gemeente Harelbeke
 Samenwerkende Maatschappij Vooruit Nr.1, een historische Belgische socialistische coöperatie in Gent
 Appartementsgebouw Vooruit, een historisch bouwwerk in Gent
 Brouwerij Vooruit, een voormalige brouwerij in Gent
 De Vooruit (Feestlokaal van Vooruit), een zalencomplex in Gent
 Viernulvier, voorheen Kunstencentrum Vooruit, een kunsteninstelling gevestigd in het zalencomplex De Vooruit
 Triomfbier Vooruit, een biologisch bier gebrouwen door Brasserie Dupont voor Kunstencentrum Vooruit
 Volkshuis Vooruit, een historisch bouwwerk in Gent
 Vooruit (Belgische krant), een voormalig socialistisch dagblad in Gent
 Vooruit (politieke partij), een Belgische sociaaldemocratische politieke partij
 Vooruit (waterschap), een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Groningen
 de Haagse editie van het voormalige Nederlandse socialistische dagblad Het Volk

Sport 
 Angerlo Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Zevenaar
 Enter Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Wierden
 IJsbaan IJsclub Vooruit, een natuurijsbaan in het Nederlandse Vriezenveen
 RKVV Best Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Best
 Stiphout Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Helmond
 SV Zenderen Vooruit, een omnisportvereniging uit het Nederlandse Zenderen
 Vianen Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Land van Cuijk
 VV Beek Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Breda
 VV Hoeve Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Haaksbergen
 VV Oirschot Vooruit, een voetbalclub uit het Nederlandse Oirschot